Тускарора,  — слово индейского происхождения. Может иметь следующие значения:

Индейцы 
 Тускарора (народ)
 Тускарора — язык ирокезской семьи.
 Тускарорская война в Северной Каролине, осень 1711 — зима 1715.

Топонимы 
Согласно некоторым географическим источникам, в частности Атласу мира 1989 года, топоним Tuscarora передаётся как Таскарора.
Мэриленд:
 Тускарора (Мэриленд) в округе Фредерик

Мичиган:
 Тускарора — посёлок городского типа (тауншип)

Невада:
 Тускарора — город в округе Элко

Нью-Йорк (штат):
 Тускарора — город в округе Стьюбен (Steuben).
 Тускарора — индейская резервация в округе Ниагара.

Северная Дакота:
 Тускарора (Северная Дакота) — город в округе Пирс

Пенсильвания:
 Тускарора — избирательный округ в округе Скулкилл (Schuylkill)
 Тускарора — город в округе Брэдфорд
 Тускарора — город в округе Джуниата
 Тускарора — город в округе Перри
 Тускарорский горный туннель
 Тускарорский лес
 Тускарорская трасса

Прочее:
 Несколько мелких рек имеют название Тускарора-Крик
 Тускарорская формация — геологическая структура в Апалачских горах
 Тускарора — прежнее название Курильской впадины, употреблявшееся до начала 1950-х гг. Названа именем океанографического судна американской экспедиции, проводившей в 1873-76 изыскания.

Растения 
 Тускарора — злак из рода цицания, дикорастущий в Северной Америке.

Разное 
 Иван Ефремов «Встреча над Тускаророй»